

Pessoas
Pedro Fernandes Filho - político brasileiro da Guanabara
Pedro Fernandes Neto - político brasileiro do Rio de Janeiro
Pedro Fernandes Ribeiro - político brasileiro do Maranhão
Pedro Ricardo Pacheco Fernandes - actor, locutor, guionista e humorista português.

Desambiguações de antropônimos